Fredericksburg (Indiana)
 Fredericksburg (Iowa)
 Fredericksburg (Ohio)
 Fredericksburg (Texas)
 Fredericksburg (Virgínia), ciutat independent a la Commmonwealth de Virgínia, a 80 km al sud de Washington DC.
 Batalla de Fredericksburg, prop de Fredericksburg, Virgínia el desembre de 1862.